KHV – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Chabarovsk-Novyj (Russia)